Лахман може да се отнася за:
 Лудвиг Лахман (1906-1990), германско-южноафрикански икономист
 Ренате Лахман (р. 1936), германска филоложка